Russy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Russy, Calvados, departementet Calvados i regionen Normandie,

Schweiz 

 Russy, ort, Fribourg,